Булон () — коммуна во Франции в департаменте Кальвадос.
 Булон () — река в Провансе на юге Франции в департаменте Воклюз.
 Булон () — река во Франции в департаменте Луар и Шер.